Amerikaanse grijze ruiter
 Siberische grijze ruiter